Las Palmas steht für:

 Las Palmas de Gran Canaria, Stadt auf der Insel Gran Canaria, Spanien
 Provinz Las Palmas, nach der Stadt Las Palmas benannte spanische Provinz
 Las Palmas (Baja California Sur), Stadt im mexikanischen Bundesstaat Baja California Sur
 Las Palmas (Chaco), Ort in der Provinz Chaco in Argentinien
 Las Palmas (Córdoba), Ort in der Provinz Córdoba in Argentinien
 Las Palmas (Deception Island), Untiefe im Port Foster von Deception Island, Südliche Shetlandinseln
 Las Palmas (Distrikt), Distrikt in Panama
 Las Palmas (Durazno), Ortschaft in Uruguay
 Las Palmas (Panama), Stadt in Panama
 Las Palmas (Raketenstartplatz), eine Raketenbasis in Argentinien
 Las-Palmas-Kultur, präkolumbianische Kultur in Mexiko
 Las-Palmas-Gletscher, Gletscher auf der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 La Palma (Begriffsklärung)
 Palmas (Begriffsklärung)